Campeonato Argentino de Rugby pode referir-se a:

 Campeonato Argentino de Uniones - Para seleções de províncias.
 Torneio Nacional de Clubes - Para clubes argentinos.